

Geografia 
 Presto – comune della Bolivia nel dipartimento di Chuquisaca
 San Presto – frazione di Assisi in provincia di Perugia (Umbria)

Musica 
 'Presto' – indicazione di tempo
 Presto – album dei Rush del 1989
 Presto Tour – tour musicale dei Rush

Cinema 
 Presto – cortometraggio animato del 2008 diretto da Doug Sweetland

Informatica 
 Presto – motore di rendering
 Presto – sistema operativo Linux derivato da Xandros